Эдвард «Эдди» Кейзан (, 12 сентября 1944 года, Йоханнесбург — 21 мая 2016) — южноафриканский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Биография 
В конце 1960-х годов участвовал в южноафриканских соревнованиях по автогонкам серийных автомобилей, в 1971 году перешёл в «Формулу-Форд», также стартовал в гонках спортивных автомобилей на «Лола-Т212». В 1972 году приобрёл автомобиль «Сёртис» «Формулы-5000», на котором стал победителем южноафриканского чемпионата этой формулы. Трижды участвовал в Гран-при ЮАР чемпионата мира «Формулы-1» за рулём различных автомобилей местных команд, все три раза неизменно добирался до финиша за пределами зачётной зоны. С 1976 года стартовал в южноафриканском чемпионате по автогонкам серийных автомобилей класса «Туринг», чемпионом которого становился в 1977—1978 годах. Позже ушёл из гонок и занялся бизнесом.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
!
! Blignaut-Lucky Strike
! Тиррелл 004
! Косворт
! 

! -
! 0
|-
!
! Blignaut-Embassy
! Тиррелл 004
! Косворт
! 

! -
! 0
|-
!
! Team Gunston
! Лотус 72
! Косворт
! 

|
! -
! 0
|}

Ссылки 
 

Автогонщики ЮАР
Родившиеся в 1944 году
Родившиеся 12 сентября
Википедия:Биографии современников
Пилоты Формулы-1 из ЮАР
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков